Alfredo Poropat – musicista croato
 Maria Teresa Bassa Poropat – politica italiana
 Marjana Kotnik Poropat – politica slovena
 Silvano Poropat – allenatore di pallacanestro croato